

Geografia
 Boli – città e sottoprefettura della Costa d'Avorio appartenente al dipartimento di Didiévi
 Boli – località italiana del comune di Farini nell'alta val Nure, in provincia di Piacenza

Persone
 Basile Boli – ex calciatore francese
 Franck Boli – calciatore ivoriano
 Kévin Boli – calciatore francese naturalizzato ivoriano
 Roger Boli – ex calciatore francese
 Yannick Boli – calciatore ivoriano
 Yohan Boli – calciatore ivoriano